est un mot anglais signifiant « ensemble ». Il peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe fictif actif de 1999 à 2001.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de CN Blue sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Télévision 
 , téléfilm américain diffusé en 2000.

Voir aussi